MXRA5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 828 амінокислот, а молекулярна маса — 312 150.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки